Saša Ilić (middenvelder) (1977), een Servische voetballer spelend bij Partizan Belgrado;
 Saša Ilić (doelman) (1972), een voormalig Servische-Australische voetballer.